Massieu – miejscowość i gmina we Francji
 Jean Massieu (1772–1846) – pierwszy francuski głuchoniemy nauczyciel
 Jean Massieu (XV wiek) – dziekan kościoła w Rouen, uczestniczący w procesie Joanny d’Arc (postać przedstawiona m.in. w filmie Męczeństwo Joanny d’Arc)
 Jean-Baptiste Massieu (1743–1818) – francuski mnich i polityk